Warrenville peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 , une census-designated place du comté d'Aiken en Caroline du Sud. 
 Warrenville, une ville du comté de DuPage, dans l'Illinois.
 Warrenville, une zone habitée du comté de Somerset dans le New Jersey.